L'edizione 1952-53 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Matateu (), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1952-53.
  Estoril Praia retrocesso in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1952-1953

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
Campionato portoghese di calcio